Hünerbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hünerbach (Kelberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Kelberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Hünerbach (Ilfis), Zufluss der Ilfis gegenüber Bärau, Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Hünerbach (Trierbach), rechter Zufluss des Trierbachs gegenüber Kelberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hühnerbach